Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1984/85 war die 14. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 13. Oktober 1984 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 25. Mai 1985 mit dem 30. und letzten Spieltag abgeschlossen. Im Gegensatz zur letzten Drittligasaison, der Saison 1979/80, wurde die Liga wieder mit nur einer Hin- und einer Rückrunde ausgespielt. In der Saison 1979/80 wurde die Liga wegen der geringen Mannschaftszahl in eine Herbst- und Frühjahrssaison unterteilt, dadurch spielten die Teams einen doppelten Meisterschaftsdurchgang mit Hin- und Rückspielen aus, was bedeutete, dass jede Mannschaft im Laufe einer Saison viermal gegen jede andere Mannschaft antrat.

Die Spielzeit wurde nur um den Aufstieg und nicht um den Abstieg gespielt. Im Sommer 1980 wurde beschlossen, die dritthöchste Spielklasse, die 3. Lig, abzuschaffen und alle in der 3. Lig vorhandenen Mannschaften in die eins höhere Liga, in die 2. Lig, zu übernehmen. Damit war die 3. Lig 1979/80 die vorerst letzte Saison der 3. Lig.

Nachdem zum Sommer 1980 der türkische Profifußball von bisher drei auf lediglich zwei Profiligen reduziert wurde, wurde 1984 auf Direktive des damaligen Staatspräsident Turgut Özal die dritthöchste professionelle Fußballliga, die 3. Lig, mit heutigem Namen TFF 2. Lig, wieder eingeführt.

Austragungsmodus 
Die Liga wurde als eine elfspurige Liga ausgespielt. Zu den sechs Zweitligaabsteiger kamen 126 Liganeulinget hinzu. Alle elf Gruppen wurden im Gegensatz zur letzten Drittligasaison nicht mehr als Gruppe A und Gruppe B bezeichnet, sondern als Gruppe 1 und Gruppe 11 durchnummeriert und mit acht bis 16 Teams konzipiert. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während es kein Abstieg gab.

Zu Saisonbeginn waren zu den sechs Absteiger aus der 2. Lig Beykozspor, İstanbulspor, Ispartaspor, Aydınspor, Kırşehirspor und Ceyhanspor die 126 Neulinge hinzugekommen. Diese Neulinge, waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften so an der dritthöchsten Spielklasse Liga teilnehmen durften.

Gölcükgücü (Gruppe 1), Bakırköyspor (Gruppe 2), İnegölspor (Gruppe 3), Manisaspor (Gruppe 4), Aydınspor (Gruppe 5), Etibank Seydişehir Alüminyumspor (Gruppe 6), Düzce Kervan Doğsanspor (Gruppe 7), Osmaniyespor (Gruppe 8), Artvin Hopaspor (Gruppe 9), Erzincanspor (Gruppe 10) und Siirt YSE Spor (Gruppe 11) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende zog sich Bursa Belediyespor aus dem Wettbewerb zurück, wodurch der Verein in die eins tiefere Liga abstieg.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

10. Gruppe (10. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

11. Gruppe (11. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1984/85 auf mackolik.com (türkisch)

1979/80
Fußballsaison 1984/85